Les Yeux ouverts – film del 1913 diretto da Louis Feuillade
 Les Yeux ouverts – documentario del 1995 diretto da Savin Yeatman-Eiffel
 Les Yeux ouverts – film del 2010 diretto da Frédéric Chaudier